Вилье Матвеевич Ве́са ( — ) — советский актёр театра финского происхождения, боксёр. Заслуженный артист Карельской АССР (1969). Чемпион Карело-Финской ССР по боксу.

Биография 
Родился 31 марта 1912 г. в Канаде, провинция Онтарио. С юных лет стал заниматься спортом.

В книге «Sports pioneers» о финско-скандинавской федерации спорта в Канаде за 1906—1986 гг. Вилье Веса находится на первой строчке среди рекордсменов страны по толканию ядра.

В 1932 году вместе с семьёй эмигрировал в СССР.

С 1932 году работал на лесозаготовках в посёлке Луголамби.

В 1933 году поступил и в 1937 году закончил драматический техникум в Петрозаводске.

С 1937 году — артист финского драматического театра в Петрозаводске.

В 1938 году — грузчик конторы «Заготзерно» в Петрозаводске.

Стоял у истоков первой школы бокса в Карелии. В 1935 году выступал в составе сборной Карелии в Москве на первенстве ВЦСПС. Тяжеловес Вилье Веса уступил по очкам Николаю Беляеву и занял 3-е место.

В 1939—1940 годах — в Народной армии Финляндии, артист театра Народной армии.

В 1941 году — партизан-разведчик диверсионной группы особого назначения Карельского фронта. Осенью 1941 года попал в финский плен, где использовался на лесозаготовках и строительстве дорог.

В сентябре 1944 года передан Финляндией СССР, где в числе других военнопленных отправлен в лагерь в Сибири.

С 1944 года — грузчик лесосклада города Осинники. Переведён в спортивный лагерь в Ленинске-Кузнецком, участвовал в сборной команде Сибири в общесоюзных турнирах по боксу.

С 1946 года — артист Государственного финского театра в Петрозаводске.

Известные работы в театре 
 Хозяин «После бури» А. Тимонена
 Жемгулис «Клеменс» К. Сая
 Лундберг «Воскресший из мёртвых» М. Лассила
 Пиира «Убийство в Лапландии» К. Лоутонен
 Трошин «Дети Солнца» М. Горький

Награды 
 За доблестный труд в ознаменование (1970)
 30 лет победы над Германией (1977)
 60 лет Вооружённым силам СССР
 Ветеран труда (1981)
 Ветеран Карельского фронта (1978)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Заслуженный артист Карельской АССР (1969)

Литература 
 Прошутинский, С. Спорт и театр Вилье Веса : к 100-летию со дня рождения / Станислав Прошутинский // Карельский спорт. — 2012. — № 4. — С. 10.
 Прошутинский, С. Река жизни Вилье Веса : [к 100-летию со дня рождения боксера] / Станислав Прошутинский // ТВР-Панорама. — 2012. — 28 марта (№ 13). — С. 23.
 Веса В. М. // Искусство Карелии : указ. лит. — Петрозаводск, 1985. — С. 76.
 Prošutinski, S. Viljo Vesa — huippumies urheilussa ja taiteessa : [muistoja Karjalan tunnetusta taiteilijasta ja nyrkkeilijästä] / Stanislav Prošutinski // Carelia. — Петрозаводск, 2012. — № 4. — S. 77-83. — ISSN 0868-6513 . — Текст фин.

Ссылки 
 Вилье Веса на ринге
 Станислав Прошутинский Река жизни Вилье Веса

Примечания 

Родившиеся в Канаде
Заслуженные артисты Карельской АССР
Персоналии:Национальный театр Республики Карелия
Актёры СССР
Спортсмены Карелии
Толкатели ядра Канады
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Партизаны Великой Отечественной войны
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Репрессированные в СССР